Dzieci gorszego boga – polski zespół punkowy
 Dzieci gorszego boga – amerykański film z 1986 roku
 Dzieci gorszego boga – sztuka autorstwa Marka Medoffa z 1980 roku